Paramenophia är ett släkte av kräftdjur. Paramenophia ingår i familjen Thalestridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Paramenophia